Владимир Петрович Васильев:
 Васильев, Владимир Петрович (1934—1993) — советский актёр.
 Васильев, Владимир Петрович (1918—1978) — советский политик, председатель Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета.